The Torrent –  film del 1915 diretto da Henry MacRae
 The Torrent –  film del 1921 diretto da Stuart Paton
 Il torrente (Torrent o The Torrent) –  film del 1926 diretto da Monta Bell